Moroni hace referencia a:

Lugares geográficos:
Moroni (Comoras), capital de las Comoras en la isla Grande Comore;
Moroni (Utah), ciudad del condado de Sanpete, estado de Utah, Estados Unidos. 

en el Mormonismo:
El Libro de Moroni, parte del Libro de Mormón;
Moroni, hijo de Mormón y último libro del Libro del Mormón;
Capitán Moroni, líder del ejército Nefita, el cual figura en el Libro del Mormón;

Los Moroni (o Morone), familia noble de Italia:
Giovanni Battista Moroni (1520-1578), artista;
Gaetano Moroni (1802-1883), clérigo católico que compiló el Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica;
Cardenal Giovanni Morone (1509-1580);
Matías Moroni, jugador de rugby argentino que juega de centro para la selección de rugby de Argentina.

Ol-murrani, un guerrero varón de la tribu Masái al sur de Kenia.
Moroni Jorge,Pintor Chileno